Funicolo o funiculus può riferirsi a:
 Funicolo, in botanica
 Funicolo spermatico
 Funicolo ombelicale o cordone ombelicale